Блох () — прізвище німецького походження.

Відомі носії:
 Андре Блох (; 1873—1960) — французький математик.
 Борис Блох ( 1951) — український піаніст і диригент.
 Джошуа Блох (;  1961) — програмний інженер, колишній співробітник Sun Microsystems та Google, розробник технологій програмування.
 Еріх Блох (; 1925—2016) — американський інженер в галузі електроніки.
 Ернест Блох (; 1880—1959) — швейцарсько-американський композитор.
 Ернст Блох (; 1885—1977) — німецький марксистський філософ.
 Іван Блох (, псевдоніми Євген Дюрен, Альберт Гаґен, Феріфантор, Ґергард фон Вельзенбурґ; 1872—1922) — німецький лікар, дерматолог, венеролог.
 Йосеф Блох (; 1850—1925) — галицький єврейський громадський, релігійний і політичний діяч, письменник.
 Карл Блох (; 1834—1890) — данський художник.
 Конрад Блох ( (; 1912—2000) — німецько-американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини (1964).
 Леонора Адамівна Блох (1881—1943) — українська скульпторка.
 Марія Галун-Блох (; 1910—1998) — дитяча американська письменниця українського походження
 Маркус Елієзер Блох (; 1723—1799) — німецький іхтіолог.
 Роберт Блох (; 1917—1994) — американський письменник-фантаст.
 Роман Юрійович Блох ( 1986) — білоруський хокеїст
 Стелла Блох ( або Стелла Кумарасвамі, ; 1897—1999) — американська художниця, танцівниця та журналістка.
 Фелікс Блох (; 1905—1983) — швейцарський фізик, нобелівський лауреат (1952).